O nome Andres foi usado para dar nome a seis ciclones tropicais no Oceano Pacífico Nordeste:
 Furacão Andres (1979) - furacão de categoria 2 que afetou a costa sudoeste do México. Danos e fatalidades desconhecidos.
 Tempestade tropical Andres (1985) - tempestade tropical ao largo da costa sudoeste do México. Sem danos,
 Tempestade tropical Andres (1991) - tempestade tropical a meio caminho entre o México e o Havaí. Sem danos.
 Tempestade tropical Andres (1997) - tempestade tropical que ameaçou a costa Pacífica da América Central, causando 2 fatalidades.
 Tempestade tropical Andres (2003) - tempestade tropical ao largo da costa sudoeste do México. Sem danos.
 Furacão Andres (2009) - furacão de categoria 1 que ameaçou a costa sudoeste do México, causando uma fatalidade.

Desambiguação